William Collins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Collins House (Massachusetts), NRHP-Nr. 83000654
 William Collins House (Wisconsin), NRHP-Nr. 74000067